ARH peut faire référence à :
 Agence régionale de l'hospitalisation, selon la liste des abréviations en médecine ;
  ;
 , un hélicoptère du type de l'Eurocopter EC-665 Tigre.